Goëss steht für
 Goëss (Adelsgeschlecht), ein aus Portugal stammendes und über Flandern nach Österreich gelangtes Geschlecht ritterlicher Abkunft

Goëss ist der Familienname folgender Personen:
 Johann von Goëss (1612–1696), Bischof von Gurk (1675–1696)
 Johann Anton von Goëss (1816–1887), österreichischer Offizier und Politiker
 Leopold Goëss (1916–2005), österreichischer Politiker, Mitglied des Bundesrates
 Leopold von Goëss (1848–1922), österreichischer Verwaltungsjurist und Beamter
 Peter von Goëss (1774–1846), österreichischer Adeliger, Jurist und Staatsbeamter
 Zeno Vinzenz von Goëss (1846–1911), österreichischer Offizier und Politiker, Landtagsabgeordneter